Fontenay-le-Comte é uma comuna francesa do Pays de la Loire, no departamento de Vendeia (Vendée).

Demografia

Ligações externas 

 INSEE
 Site da comuna

Fontenay Comte